A Garadna szláv eredetű név, jelentése „várhoz tartozó”. Észak-Magyarországon a következők viselik ezt a nevet:

 Garadna, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
 Garadna-patak, a Hernád mellékfolyója Garadna településen,
 Garadna-patak, a Szinva mellékfolyója a Bükkben,
 Garadna-völgy, a bükki Garadna-patak völgye, a lillafüredi kisvasút végállomása,
 Garadnapuszta, Szendrő külterülete